He Must Have a Wife é um curta-metragem dos Estados Unidos de 1912, do gênero comédia. O filme mudo foi estrelado por Mabel Normand e dirigido por Dell Henderson.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco